A Jesus jelentései:

 Jesús, elsősorban spanyol nyelvterületen elterjedt férfinév
 Jesus, a Queen együttes dala
 Jesus, Gackt japán énekes dala